Louis Varney ist der Name folgender Personen:

* Louis Varney (Komponist) (1844–1908), französischer Komponist
 Reginald Louis Varney (1911–2000), britischer Nachrichtentechniker